Armênia Superior () foi uma das quinze províncias do Reino da Armênia segundo Ananias de Siracena. Ocupava a extremidade nordeste do Planalto Armênio e a encosta dos Montes Pônticos, correspondendo aproximadamente as regiões de Erzincã e Erzurum, agora na Turquia oriental.

Distritos 

A província era dividida em onze distritos ou cantões ():

  (, Daranałi);
  ();
  (, Muzur);
  (, Ekełyats’);
  (, Mananałi);
  ();
 Sispiritis (, Sper);
  (, Šałagom);
  (, Karin).

Bibliografia 

 

 

 

 

Armênia Superior